Księżniczka na ziarnku grochu – baśń Hansa Christiana Andersena
 Księżniczka na ziarnku grochu (bajka muzyczna) – polska bajka muzyczna
 Księżniczka na ziarnku grochu (film 1976) – radziecki film z 1976 roku
 Księżniczka na ziarnku grochu (film 2002) – amerykański film animowany z 2002 roku
 Księżniczka na ziarnku grochu (film 2010) – niemiecki film z 2010 roku